De African Cup of Nations 2000 was de 22e editie van de strijd om de Afrika Cup, het kampioenschap voor nationale voetbalelftallen. Het vond van 22 januari tot en met 13 februari plaats en werd voor het eerst in twee landen georganiseerd. Ghana en Nigeria kregen de organisatie toegewezen nadat Zimbabwe de organisatie door de CAF werd ontnomen. Er werd gespeeld in Accra en Kumasi (Ghana) en Kano en Lagos (Nigeria). Ghana en Nigeria (gastlanden) en Egypte (titelverdediger) waren automatisch geplaatst voor de eindronde waar zestien landen aan deelnamen. Kameroen was het derde land, na Ghana en Egypte, die de Afrika Cup voor de derde keer won.

Kwalificatie

Gekwalificeerde landen

Scheidsrechters

Speelsteden

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

Troostfinale

Finale

Doelpuntenmakers
5 doelpunten
  Shaun Bartlett

4 doelpunten

3 doelpunten

2 doelpunten

1 doelpunt

2000
Voetbal in 2000
Voetbal in Ghana
Voetbal in Nigeria
Sportevenement in Nigeria
Sportevenement in Ghana
Sport in Accra
Sport in Lagos